A6 (Bulgarije), een autosnelweg in Bulgarije
 Ljoelin (gemeente), een district in Sofia